Анато́лий Константи́нович Клы́шко (; ) — белорусский советский прозаик, журналист, критик, переводчик, педагог. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994). Член Союза писателей СССР (1960). Автор белорусского букваря (1969, 40 изданий). Брат белорусского филолога М. К. Клышко.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Данейки (ныне — в  Брестской области). Учился в Новогрудском педагогическом училище (1949—1952). Работал корректором в новогрудской городской газете «Звязда», ответственным секретарём редакции газеты «Физкультурник Белоруссии».

В 1958 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Являлся сотрудником белорусской газеты «Літаратура і мастацтва». С 1958 года — инструктор по делам печати ЦК ЛКСМБ.

С декабря 1958 года учился в аспирантуре при Институте литературы имени Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР. С 1960 года — в редакции журнала «Полымя». С 1961 по 1963 годы — старший  сценарного отделения киностудии «Беларусьфильм», затем опять в журнале «Полымя» (литработник отдела критики, редактор отдела науки и искусства). С 1971 года — заведующий лабораторией обучения грамоте, затем — отделом обучения литературе Института педагогики Министерства просвещения Белорусской ССР. В 1981—1983 годах — заведующий редакцией издательства «Юнацтва», в 1986—1990 годах — заведующий отделом критики журнала «Полымя».

Творчество 
Дебютировал в 1950 году стихотворением в новогрудской газете. С 1953 года выступал с литературно-критическими статьями. В 1967 году вышла книга литературно-критических статей «Права на верш» (). Исследовал проблемы развития белорусской поэзии, стихосложения, методики обучения и преподавания литературы в школе.

Букварь 
«Букварь» А. Клышки создан с учётом последних достижений психолого-педагогической науки. В нём практически реализовались принципы научения чтению и письму, которые возникали с закономерностью усвоения звукового аналитико-синтетического метода. Не оставляя без внимания то, что учить грамоте нужно на основе устного языка, близкого детям по лексике, грамматике, тематике, в букваре предлагается всевозможный материал. Ученикам постепенно подводились для осознания предложения или слова: сюжетные рисунки сопровождались надлежащим графическим обозначением. После аналитического выделения в слове определённого звука и знакомства с ним, с его литературным обозначением начинался синтез: объединение звуков в слога, слогов — в слова, слов — в предложения. Порядок знакомства со звуками и буквами: а, у, м, т, н, х, ш, р, ы, о, с, я, к, і, п, в, з, ж, э, й, ь, е, б, д, ч, г, я, ў, ц, дз, ё, ю, ф, апостроф, дж. Текстовый материал букваря был в основном авторский, не адаптировался. Книга выделялась тонким поэтичным ощущением живого белорусского языка с его богатым лексико-грамматическим ладом, экспрессией, различностью игрового языкового материала (пословицы, поговорки, скороговорки, ребусы, загадки). Для детей он стал настоящей энциклопедией природы и жизни. Навык письма вырабатывался параллельно с читателем. С этой целью в букваре предлагались прописи букв, слов, предложений (кроме этого, в букваре имелись специальные тетради с прописями). Со вкусом оформленный букварь Клышки получил золотую медаль на Международной выставке в Лейпциге (1977).

Библиография

Сборники прозы для детей 
  («В лесах Беловежы») (1975)
  («Самый лучший домик») (1976)
  («Вязанка загадок») (1982)
  («Франциск Скарина, или Как к нам пришла книга») (1983)
  («Шильдбюргеры. По-немецки услышал, по-белорусски рассказал А. Клышко») (1983)
 «Свет через столетия» (на немецком, французском, английском языках; о Ф. Скарине) (1990)
  («Пригоршни скороговорок») (2011)
  («Тысяча орешков. Загадки для детей и взрослых») (2012)

Учебно-методическая литература 
  («Букварь») (1-е изд. 1969, переиздается по настоящее время)
  («Прописи для Букваря») (1-е изд. 1969, переиздается по настоящее время)
  («Пособие для 1 класса „Верасок“») (1-е изд. 1978)
  («Хрестоматия для 4 класса с русским языком обучения „Чабарок“») (1-е изд. 1989, переиздается по настоящее время)
  («Белорусско-польский разговорник») (1992)
  (1-е изд. 1999, переиздается по настоящее время)
  («Elementarz» : Учебник для подготовительных классов с польским языком обучения) (2002)
  («Слышу, вижу, говорю») (1-е издание 2003, 2-е издание 2012)
 : Учебник для 4-го класса школ с русским языком обучения (1-е издание 2008, переиздается по настоящее время)

Публицистика и критика 
  («Право на стихотворение») (1967)

Переводы 
 Новый Завет (1990)
 Лонг  («Пастушья история про Дафниса и Хлою») (перевод с древнегреческого языка, 1991)
 Гомер  («Одиссея», избранные главы-песни) (перевод с древнегреческого языка, 2005)
 Библия. Новый Завет  («Новый Завет») (перевод с греческого языка, 2014)
 Марциал Марк Валерий, «Избранные эпиграммы» (перевод с латинского языка, 2018)

Награды 
 Медаль Франциска Скорины
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994)
 Литературная премия имени Василя Витки за вклад в развитие детской литературы (2014)
 Отличник народного образования БССР
 Отличник образования СССР
Букварь А. К. Клышко награждался золотой медалью Международной Лейпцигской выставки в 1977 году, серебряной медалью на ВДНХ СССР, в 1999 году букварь получил первую премию на конкурсе «Учебник года».

Примечания

Литература 
 Беларуская ССР: карот. энцыкл. Т. 5. — Мн., 1981.
 Яленскі М. Буквар // Беларуская мова: Энцыклапедыя — Мн.: БелЭн, 1994.
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А.К. Гардзіцкі. Нав.рэд. А.Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл.  ISBN 5-340-00709-X
 Анатоль Клышка // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Менск: БелЭн, 1992—1995.
 Беларуская энцыклапедыя. — Мн., 1999. — Т. 8.
 Каваленка В. А. Пра паэзію і мужнасць духу // Прага духоўнасці. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. — 254 с.
 Батвіннік М. Азбука на ўсе часы. — Мінск : Беларуская навука, 2003.
 Рублевская Л. От самшитового гребешка до клавиатуры. — СБ, 29 августа 2008.
 Марусяк В. Учим ребёнка читать. Как? Когда? Зачем? — М., 2009.

Ссылки 
 От самшитового гребешка до клавиатуры

Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Авторы букварей
Белорусские писатели
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Республики Беларусь